Der Schandfleck ist der Titel von:

 Der Schandfleck (Roman), Roman von Ludwig Anzengruber (1876)
 Der Schandfleck (1917), österreichischer Stummfilm von Jakob Fleck und Luise Fleck
 Der Schandfleck (1956), deutsch-österreichischer Film von Herbert B. Fredersdorf
 Der Schandfleck (1999), deutscher Fernsehfilm von Julian Pölsler 

Siehe auch:
 Der Usedom-Krimi: Schandfleck, zweite Folge der Kriminalfilmreihe Der Usedom-Krimi (2015)